День металлу́рга — ежегодный профессиональный праздник, который отмечается на территории России, в Белоруссии, Донецке , Приднестровье, Казахстане.

История 
28 сентября 1957 года, отдавая дань советской металлургической промышленности в восстановлении экономики СССР, Президиум Верховного Совета СССР учредил День металлурга, который стал праздноваться в третье воскресенье июля. Указ был подтверждён Верховным Советом 1 октября 1980 года и 1 ноября 1988 года. Этот праздник широко отмечается в городах, где построены металлургические предприятия ( Нижний Тагил , Старый Оскол, Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец, Челябинск, Таганрог, Липецк, Мончегорск и др.).

После распада СССР День металлурга как праздник сохранился во всех странах СНГ, где металлургия играет значительную роль в экономике страны. На Украине празднование введено Указом Президента от 3 июня 1993 года № 187/93. В Казахстане День металлурга отмечается согласно Указу Президента Республики от 2003 года. В Белоруссии — согласно Указу Президента от 26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». День металлурга в Белоруссии отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. 

В списке почётных званий России есть звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Нумизматика 
30 июня 2020 года Банк России выпустил монету 10 рублей «Работник металлургической промышленности», посвящёную работникам одной из важнейших отраслей промышленности, представляющей собой совокупность процессов получения металлов из руд и другого сырья — металлургам.

См. также 
 День работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины

Примечания 

Металлург
Праздники Казахстана
Праздники Украины
Праздники Белоруссии
Металлург
Металлургия России
Праздники июля